Ambrozie, sau Ambrosiu, este numele mai multor persoane și personaje, printre care:
 Sfântul Ambrozie, sfânt pentru creștini, episcop, părinte și doctor al Bisericii;
 Ambrozie de la Optina, sfânt în Biserica ortodoxă (10 octombrie), stareț și scriitor filocalic isihast rus.

Altele:
 Ambrozie (mitologie), hrana zeilor olimpieni, în mitologia greacă;
 Ambrozie (Ambrosia), gen de plante erbacee sau de arbuști din familia Asteraceae;

Legături externe

Vezi și
 Ambrosia